Гран-при Франции 1977 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 3 июля 1977 года на трассе Дижон-Пренуа.

Стартовавший вторым Джон Уотсон лидировал почти на всей дистанции гонки, но на последнем круге в его автомобиле начало заканчиваться топливо, что позволило гонщику «Лотуса» Марио Андретти финишировать первым. Ханс-Йоахим Штук во время гонки дважды сталкивался с соперниками: на 21 круге он выбил из гонки Патрика Депайе, а на 64 круге сошёл сам после удара в автомобиль Жака Лаффита. Не прошедший квалификацию Патрик Тамбе должен был участвовать в Гран-при на автомобиле «Энсайн» команды «Теодор Рэйсинг», но машина оказалась не готова и французу пришлось пересесть на один из заводских «Сёртисов».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-4 Джеймс Хант

5-79 Джон Уотсон
 
80 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции